Serie A 1951/1952 – 50. edycja najwyższej w hierarchii klasy mistrzostw Włoch w piłce nożnej, organizowanych przez Lega Nazionale, które odbyły się od 9 września 1951 do 22 czerwca 1952. Mistrzem został , zdobywając swój dziewiąty tytuł.

Organizacja 
Liczba uczestników pozostała bez zmian (20 drużyn).  i  awansowali z Serie B. Rozgrywki składały się z meczów, które odbyły się systemem kołowym u siebie i na wyjeździe, w sumie 38 rund: 2 punkty przyznano za zwycięstwo i po jednym punkcie w przypadku remisu, z możliwą dogrywką, rozstrzygać sytuacje ex aequo w końcowej klasyfikacji. Zwycięzca rozgrywek ligowych otrzymywał tytuł mistrza Włoch. Trzy ostatnie drużyny spadało do Serie B.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże 
 Baraże o 17. miejsce
 29 czerwca 1952, Mediolan.
 –  3:3 pd.
 6 lipca 1952, Bergamo.
 –  1:0

 Baraże o dopuszczenie do Serie A
W związku ze skróceniem Serie A w następnym sezonie drużyna z 17. miejsca Serie A zmierzyła się z drugim zespołem Serie B – Brescią.

 13 lipca 1952, Valdagno.
 –  0:1

Triestina pozostała w Serie A.

Najlepsi strzelcy

Skład mistrzów

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki meczów i tabele w bazie RSSSF 
 Almanacco Illustrato del Calcio – La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, Settembre 2005 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1951 w piłce nożnej
1952 w piłce nożnej
1951 we Włoszech
1952 we Włoszech